Diese Liste der Wetterkatastrophen von 2013 mit einer Schadenssumme von mehr als einer Milliarde US-Dollar nennt 41 Naturkatastrophen, für die Aon Benfield eine Schadenssumme von mehr als einer Milliarde US-Dollar ermittelt hat und bei denen das Wetter Ursache der Schäden war. Von diesen 41 Naturereignissen sind acht Unwetterereignisse wie Hagel, Tornado und Sturm (ohne tropische Wirbelstürme), siebzehn sind Überschwemmungen nach umfangreichen Regenfällen und bei sieben handelt es sich um die Folgen tropischer Wirbelstürme. Hinzu kommen drei Wintereinbrüche und vier Dürren.  

Neun dieser Wetterkatastrophen betrafen das Gebiet der Vereinigten Staaten, acht das der Volksrepublik China. Auf Europa entfielen sechs Ereignisse.

Belege 
 
 

!
Wetterkatastrophen Von 2013
Wetterkatastrophen Von 2013